Steckfeld steht für:

 Steckfeld (Stuttgart), ein Stadtteil von Stuttgart im Stadtbezirk Plieningen
 Steckfeld (Verkabelung), ein Gerät in der Verkabelungstechnik